Zuzia i jej przyjaciele (ang. Wimzie's House) – serial kukiełkowy produkcji kanadyjskiej powstały w latach 1995-1996.

Wersja polska 
W Polsce serial był emitowany w latach 1997-2002 w paśmie wspólnym TVP lokalnych (TVP Regionalna). Nie wszystkie odcinki były emitowane w Polsce. Wyemitowano tylko 26 odcinków z polskim dubbingiem.

Postacie 
 Zuzia (ang. Wimzie)
 Piotrek (ang. Jonas)
 Kubuś (ang. Bo)

Obsada (głosy) 
 Sonja Ball jako Wimzie
 Thor Bishopric jako Jonas
 Liz MacRae jako Bo

Lista odcinków

Seria I

Seria II

Spis odcinków

Seria III

Seria IV

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zuzia i jej przyjaciele w bazie IMDb
 Oficjalna strona serialu

Filmy lalkowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995
Seriale telewizyjne zakończone w 1996
Programy telewizji PBS